Un dipôle est une chose quelconque caractérisée par deux extrêmes appelées  ou, par extension, quelque chose qui se comporte comme un dipôle constitué de deux pôles.
Dipolaire, l'adjectif correspondant, peut signifier « du dipôle » ou « qui a deux pôles ».

Les doublets bipôle/ et dipôle/dipolaire sont théoriquement synonymes, mais selon le contexte on n'emploie que l'un ou que l'autre.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Le Répulseur du dipôle est une immense zone vide du cosmos, dont s'éloignent les galaxies situées à proximité. Il joue un rôle répulsif sur les flux de vitesse de ces galaxies, à l'opposé du rôle de l'attracteur Shapley.

Chimie 
 Un 1,3-dipôle (ou dipôle 1,3) est un composé organique comportant 4 électrons-π délocalisés sur trois atomes.
 La cycloaddition 1,3-dipolaire est une réaction entre un 1,3-dipôle et un dipolairophile.
 Un dipôle induit est un dipôle électrostatique qui se forme dans une molécule lorsqu'un ion ou une molécule polaire est à proximité.
 Un dipôle instantané est un dipôle électrostatique résultant d'une asymétrie temporaire dans la distribution des charges électriques au sein d'une molécule.
 Un dipôle permanent est un dipôle électrostatique résultant d'une asymétrie permanente dans la distribution des charges électriques au sein d'une molécule.
 Le couplage dipolaire est l'interaction directe entre deux dipôles magnétiques.

Électromagnétisme et télécommunications 
 Un dipôle électrique est un composant électrique possédant deux bornes (lampes, interrupteurs, générateurs, piles, diodes, résistances, moteurs).
 Le dipôle dual d'un dipôle électrique d'équation caractéristique  est le dipôle d'équation caractéristique  (ou ).
 Un dipôle linéaire est un dipôle électrique dont le courant  qui le traverse et la tension  à ses bornes sont liés par un opérateur linéaire.
 Un dipôle électrostatique est :
 originellement, l'ensemble de deux charges électriques opposées  et  placées en deux points  et  non confondus ;
 plus généralement, une répartition de charges électriques de somme nulle et telle que le barycentre  des charges négatives (de somme ) ne coïncide pas avec celui des charges négatives,  ;
 plus spécifiquement, la limite d'un dipôle aux sens précédents, quand on fait tendre  vers l'infini et  et  vers leur milieu , tout en maintenant constant le vecteur .
 Le moment dipolaire  est la caractéristique principale d'un dipôle électrostatique.
 Le rayonnement dipolaire électrique est un rayonnement électromagnétique émis par un dipôle électrostatique variable au cours du temps.
 Un dipôle magnétique est l'équivalent pour le champ magnétique de ce qu'est un dipôle électrostatique pour le champ électrique.
 L'équivalent d'un dipôle électrostatique au sens originel du terme (cf. ci-dessus) pourrait être l'association de deux (mono)pôles magnétiques, à ceci près que la plupart des dipôles magnétiques n'ont pas de pôles et que l'existence même de monopôles magnétiques n'est pas certaine. Un dipôle magnétique est mieux représenté par une boucle de courant, c'est-à-dire un courant électrique circulaire.
 Plus exactement, un dipôle magnétique est la limite d'une boucle de courant de vecteur surface  et d'intensité  quand on fait tendre  vers l'infini et  vers 0, tout en maintenant constant le vecteur .
 Le moment magnétique  (ou ) est l'équivalent pour le champ magnétique de ce qu'est le moment dipolaire  pour le champ électrique.
 Le rayonnement dipolaire magnétique est un rayonnement électromagnétique émis par un dipôle magnétique variable au cours du temps.
 Le dipôle oscillant est un modèle décrivant les effets du mouvement oscillatoire d'une particule chargée aux alentours d'un point fixe.
 Une antenne dipolaire (on dit aussi « un dipôle ») est une antenne radioélectrique constituée de deux brins métalliques et alimentée en son milieu, destinée à transmettre ou recevoir de l'énergie électromagnétique.
 Le  est un rayonnement électromagnétique émis par un dipôle variable au cours du temps. Il peut s'agir d'un dipôle électrostatique (rayonnement dipolaire électrique) ou magnétique (rayonnement dipolaire magnétique).

Météorologie et océanographie 
 Le dipôle arctique est un schéma de circulation atmosphérique de l'hémisphère nord, lié partiellement au réchauffement climatique et à l'effondrement de la banquise arctique. Il tend à remplacer l'oscillation arctique en tant que mode dominant de variabilité du climat de l'hémisphère nord.
 Le dipôle de l'océan Indien est une oscillation irrégulière des températures de surface de la mer, la partie occidentale de l'océan Indien étant tour à tour plus chaude et plus froide que sa partie orientale.